Hrvatska mladež je neprofitna, nevladina Udruga mladih, koja djeluje na nacionalnom nivou. Osnovna svrha udruge je kreativno osmišljavanje i konkretno djelovanje na unaprijeđenju kvalitete slobodnog vremena mladog čovjeka u Hrvatskoj, te rad u smjeru povećanja radne samostalnosti mladog čovjeka i pomoć pri odabiru područja djelovanja ( kultura, umjetnost, glazba, tehnologija, sport, zanati, kvaliteta života ). 

Zadatak je organizacije Hrvatske mladeži objediniti sve mlade Hrvate u Hrvatskoj i svijetu koji žele biti aktivni čimbenik hrvatskog društva, organizirati mlade po svim područjima Hrvatske kako bi mogli sami pronalaziti načina od političara i gospodarstvenika u svom gradu kako bi se izborili za ono mjesto koje im kao mladim ljudima pripada.
 
U svome djelovanju Hrvatska mladež se vodi mišlju da je običnom čovjeku puno lakše približiti neku novu ideju primjerom nego teoretskim objašnjavanjem. Inicijativa je usmjerena prema postavljanju temelja i afirmaciji projekta i svih njegovih sudionika, te postizanju njegove samoodrživosti. 

Prvi pilot projekt je Lansirna Stanica D23 na Zagrebačkom velesajmu pav.23 u suradnji sa Športskim društvom Hotanj i Alfa2 Zagreb. Paviljon ima 1600 m², kompletnu infrastrukturu, dva terena za mali nogomet i predprostor ( lokal ), a plan je oplemeniti prostor u inteligentni multimedijalni centar za mlade sa svim sadržajima, kao što su kreativne radionice dizajna, glazbene i video produkcije, likovne radionice, škole svjesnog življenja, ubrzanog učenja, športa...

Ideja je uključiti određene strukture točno u onome trenutku gdje bi po principu WIN-WIN mogli najviše pridonijeti i istovremeno najviše dobiti ( u smislu osobne afirmacije, praktičnog rada i doprinosu razvoja društva ).

Projekt je podržan od strane Ureda Predsjednika, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Gradskog ureda za obrazovanje i šport.

Hrvatska mladež želi trenutne promjene na bolje, jer ovo sve nema smisla. Imamo raj a živimo pakleno, Hrvatska se rasprodaje a nitko ne vjeruje da je moguće promijeniti to stanje. Udruga HM ima gotov projekt i zna kako to promijeniti. Udruga poziva sve mlade da ujedinjenim snagama pokrenu projekt za dobrobit hrvatskog naroda.

Vidi još 

 Udruga hrvatske mladeži Hrvatski Front

Vanjske poveznice 
Udruga Hrvatska mladež 
Udruga hrvatske mladeži Patriot 

Hrvatske udruge